|-
|(121501)||1999 TH273|| align=right|15,3|| align=right|1,967|| align=right|0,075|| align=right|17,36|| align=right|2,757||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121502)||1999 TR273|| align=right|13,6|| align=right|3,137|| align=right|0,190|| align=right|15,96|| align=right|5,554||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121503)||1999 TZ289|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,086|| align=right|12,47|| align=right|4,517||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121504)||1999 TU292|| align=right|15,1|| align=right|2,965|| align=right|0,067|| align=right|9,94|| align=right|5,104||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121505)||1999 TC296|| align=right|16,0|| align=right|2,797|| align=right|0,088|| align=right|4,49|| align=right|4,676||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121506)||1999 TA300|| align=right|15,0|| align=right|2,658|| align=right|0,113|| align=right|11,84|| align=right|4,333||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121507)||1999 TU304|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,241|| align=right|13,92|| align=right|4,402||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121508)||1999 TY307|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,083|| align=right|2,86|| align=right|4,521||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121509)||1999 TW308|| align=right|14,8|| align=right|2,854|| align=right|0,166|| align=right|13,49|| align=right|4,822||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121510)||1999 TS309|| align=right|15,6|| align=right|2,950|| align=right|0,107|| align=right|1,64|| align=right|5,067||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121511)||1999 TD319|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,039|| align=right|5,28|| align=right|3,602||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121512)||1999 TR322|| align=right|16,4|| align=right|1,954|| align=right|0,105|| align=right|17,89|| align=right|2,730||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121513)||1999 UJ6|| align=right|15,3|| align=right|3,060|| align=right|0,217|| align=right|1,24|| align=right|5,352||MBA||28. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(121514)||1999 UJ7|| align=right|16,9|| align=right|1,525|| align=right|0,040|| align=right|16,76|| align=right|1,883||MBA||30. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121515)||1999 US10|| align=right|15,4|| align=right|1,958|| align=right|0,126|| align=right|20,54|| align=right|2,740||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121516)||1999 UG11|| align=right|13,6|| align=right|3,176|| align=right|0,340|| align=right|24,02|| align=right|5,659||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121517)||1999 UO11|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,157|| align=right|5,07|| align=right|4,619||MBA||31. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(121518)||1999 UA12|| align=right|16,1|| align=right|3,161|| align=right|0,040|| align=right|1,48|| align=right|5,620||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121519)||1999 UV17|| align=right|16,4|| align=right|2,775|| align=right|0,041|| align=right|1,76|| align=right|4,621||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121520)||1999 UE27|| align=right|15,8|| align=right|2,798|| align=right|0,211|| align=right|10,21|| align=right|4,679||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121521)||1999 UT27|| align=right|15,3|| align=right|2,961|| align=right|0,119|| align=right|9,50|| align=right|5,094||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121522)||1999 UU27|| align=right|15,9|| align=right|2,728|| align=right|0,137|| align=right|2,98|| align=right|4,505||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121523)||1999 UP28|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,104|| align=right|1,88|| align=right|4,276||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121524)||1999 UA29|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,108|| align=right|14,34|| align=right|4,329||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121525)||1999 UE29|| align=right|16,3|| align=right|2,717|| align=right|0,148|| align=right|3,45|| align=right|4,479||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121526)||1999 UN30|| align=right|15,3|| align=right|3,221|| align=right|0,137|| align=right|4,57|| align=right|5,780||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121527)||1999 UV30|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,079|| align=right|5,46|| align=right|4,614||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121528)||1999 UX32|| align=right|16,0|| align=right|2,781|| align=right|0,100|| align=right|2,17|| align=right|4,637||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121529)||1999 UY33|| align=right|15,6|| align=right|3,078|| align=right|0,168|| align=right|2,86|| align=right|5,399||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121530)||1999 UG36|| align=right|15,6|| align=right|2,669|| align=right|0,053|| align=right|2,14|| align=right|4,360||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121531)||1999 UV36|| align=right|16,1|| align=right|2,802|| align=right|0,084|| align=right|3,43|| align=right|4,689||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121532)||1999 UD40|| align=right|15,0|| align=right|2,672|| align=right|0,084|| align=right|11,08|| align=right|4,367||MBA||16. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121533)||1999 UW40|| align=right|15,0|| align=right|2,861|| align=right|0,101|| align=right|15,22|| align=right|4,838||MBA||16. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121534)||1999 UJ41|| align=right|15,9|| align=right|2,753|| align=right|0,015|| align=right|4,66|| align=right|4,567||MBA||18. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121535)||1999 UQ41|| align=right|15,7|| align=right|3,003|| align=right|0,173|| align=right|3,78|| align=right|5,204||MBA||18. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121536)||1999 UY46|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,130|| align=right|15,06|| align=right|4,126||MBA||30. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121537)||1999 UG48|| align=right|14,6|| align=right|3,139|| align=right|0,251|| align=right|13,13|| align=right|5,562||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121538)||1999 UA49|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,180|| align=right|5,05|| align=right|5,559||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121539)||1999 UD50|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,037|| align=right|3,50|| align=right|4,532||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121540)||1999 UU51|| align=right|14,5|| align=right|2,776|| align=right|0,150|| align=right|10,03|| align=right|4,625||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121541)||1999 UZ51|| align=right|14,6|| align=right|2,698|| align=right|0,088|| align=right|14,23|| align=right|4,431||MBA||31. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(121542)||1999 UW56|| align=right|14,9|| align=right|2,990|| align=right|0,063|| align=right|9,83|| align=right|5,170||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121543)||1999 VG1|| align=right|15,0|| align=right|3,135|| align=right|0,260|| align=right|2,05|| align=right|5,549||MBA||3. listopadu 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|(121544)||1999 VJ1|| align=right|14,9|| align=right|3,189|| align=right|0,125|| align=right|8,36|| align=right|5,695||MBA||3. listopadu 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|(121545)||1999 VA3|| align=right|15,5|| align=right|3,241|| align=right|0,144|| align=right|2,05|| align=right|5,835||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121546)||1999 VU11|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,163|| align=right|8,63|| align=right|5,398||MBA||5. listopadu 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(121547)||1999 VS20|| align=right|16,1|| align=right|1,981|| align=right|0,075|| align=right|22,14|| align=right|2,788||MBA||11. listopadu 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(121548)||1999 VH31|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,181|| align=right|10,82|| align=right|5,458||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121549)||1999 VC32|| align=right|15,4|| align=right|2,917|| align=right|0,164|| align=right|0,83|| align=right|4,981||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121550)||1999 VQ32|| align=right|15,4|| align=right|3,026|| align=right|0,143|| align=right|0,89|| align=right|5,263||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121551)||1999 VT33|| align=right|14,8|| align=right|3,154|| align=right|0,133|| align=right|6,53|| align=right|5,601||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121552)||1999 VU36|| align=right|14,1|| align=right|3,039|| align=right|0,107|| align=right|10,79|| align=right|5,298||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121553)||1999 VL39|| align=right|15,5|| align=right|2,925|| align=right|0,150|| align=right|1,29|| align=right|5,002||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121554)||1999 VN39|| align=right|15,4|| align=right|2,982|| align=right|0,113|| align=right|2,93|| align=right|5,148||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121555)||1999 VF41|| align=right|14,9|| align=right|2,933|| align=right|0,077|| align=right|11,01|| align=right|5,023||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121556)||1999 VX41|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,162|| align=right|2,96|| align=right|5,636||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121557)||1999 VF44|| align=right|15,1|| align=right|3,139|| align=right|0,229|| align=right|9,38|| align=right|5,559||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121558)||1999 VR47|| align=right|14,4|| align=right|2,919|| align=right|0,172|| align=right|8,79|| align=right|4,987||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121559)||1999 VL48|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,136|| align=right|12,61|| align=right|5,215||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121560)||1999 VZ48|| align=right|15,6|| align=right|3,065|| align=right|0,184|| align=right|4,18|| align=right|5,365||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121561)||1999 VN51|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,185|| align=right|8,87|| align=right|4,580||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121562)||1999 VQ51|| align=right|14,8|| align=right|3,051|| align=right|0,175|| align=right|4,52|| align=right|5,330||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121563)||1999 VV51|| align=right|15,0|| align=right|2,932|| align=right|0,121|| align=right|1,77|| align=right|5,019||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121564)||1999 VS55|| align=right|16,2|| align=right|2,769|| align=right|0,190|| align=right|1,98|| align=right|4,608||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121565)||1999 VV55|| align=right|15,8|| align=right|2,731|| align=right|0,119|| align=right|0,96|| align=right|4,511||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121566)||1999 VH59|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,252|| align=right|15,52|| align=right|5,647||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121567)||1999 VG60|| align=right|14,8|| align=right|2,964|| align=right|0,089|| align=right|11,89|| align=right|5,103||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121568)||1999 VN62|| align=right|15,4|| align=right|2,938|| align=right|0,089|| align=right|1,17|| align=right|5,034||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121569)||1999 VT69|| align=right|15,7|| align=right|2,887|| align=right|0,032|| align=right|1,50|| align=right|4,905||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121570)||1999 VU74|| align=right|16,1|| align=right|3,033|| align=right|0,137|| align=right|2,68|| align=right|5,280||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121571)||1999 VC76|| align=right|15,8|| align=right|3,188|| align=right|0,141|| align=right|1,49|| align=right|5,692||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121572)||1999 VB87|| align=right|15,0|| align=right|3,086|| align=right|0,291|| align=right|21,34|| align=right|5,421||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121573)||1999 VZ87|| align=right|15,4|| align=right|1,941|| align=right|0,101|| align=right|23,42|| align=right|2,704||MBA||8. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121574)||1999 VS90|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,120|| align=right|3,99|| align=right|4,327||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121575)||1999 VV90|| align=right|15,6|| align=right|2,892|| align=right|0,197|| align=right|1,12|| align=right|4,918||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121576)||1999 VL97|| align=right|15,3|| align=right|2,906|| align=right|0,054|| align=right|2,74|| align=right|4,952||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121577)||1999 VO97|| align=right|15,6|| align=right|2,949|| align=right|0,110|| align=right|1,41|| align=right|5,064||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121578)||1999 VG98|| align=right|15,0|| align=right|3,225|| align=right|0,088|| align=right|10,11|| align=right|5,791||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121579)||1999 VO98|| align=right|15,4|| align=right|3,014|| align=right|0,050|| align=right|4,18|| align=right|5,233||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121580)||1999 VR99|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,143|| align=right|4,77|| align=right|4,602||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121581)||1999 VK101|| align=right|14,8|| align=right|3,185|| align=right|0,121|| align=right|1,94|| align=right|5,684||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121582)||1999 VT101|| align=right|15,5|| align=right|3,047|| align=right|0,114|| align=right|5,54|| align=right|5,317||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121583)||1999 VO102|| align=right|16,2|| align=right|2,750|| align=right|0,056|| align=right|1,00|| align=right|4,560||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121584)||1999 VW102|| align=right|16,0|| align=right|3,020|| align=right|0,183|| align=right|0,92|| align=right|5,248||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121585)||1999 VE103|| align=right|15,8|| align=right|3,015|| align=right|0,131|| align=right|1,66|| align=right|5,235||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121586)||1999 VS104|| align=right|15,3|| align=right|3,155|| align=right|0,114|| align=right|0,43|| align=right|5,602||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121587)||1999 VJ105|| align=right|15,7|| align=right|2,976|| align=right|0,150|| align=right|1,50|| align=right|5,133||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121588)||1999 VL105|| align=right|15,0|| align=right|2,952|| align=right|0,094|| align=right|2,54|| align=right|5,072||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121589)||1999 VJ110|| align=right|16,4|| align=right|3,010|| align=right|0,083|| align=right|1,00|| align=right|5,220||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121590)||1999 VM110|| align=right|14,7|| align=right|3,238|| align=right|0,040|| align=right|9,22|| align=right|5,826||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121591)||1999 VN111|| align=right|15,1|| align=right|3,165|| align=right|0,158|| align=right|1,06|| align=right|5,629||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121592)||1999 VJ113|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,111|| align=right|12,12|| align=right|5,454||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121593)||1999 VY114|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,130|| align=right|10,31|| align=right|5,710||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121594)||1999 VD115|| align=right|14,1|| align=right|3,193|| align=right|0,164|| align=right|19,78|| align=right|5,704||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121595)||1999 VT125|| align=right|15,2|| align=right|2,779|| align=right|0,263|| align=right|9,88|| align=right|4,631||MBA||6. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121596)||1999 VX128|| align=right|16,2|| align=right|2,881|| align=right|0,022|| align=right|1,30|| align=right|4,888||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121597)||1999 VC130|| align=right|15,6|| align=right|2,970|| align=right|0,112|| align=right|1,85|| align=right|5,118||MBA||11. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121598)||1999 VO130|| align=right|15,4|| align=right|3,190|| align=right|0,177|| align=right|6,36|| align=right|5,698||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121599)||1999 VF135|| align=right|15,4|| align=right|2,655|| align=right|0,214|| align=right|12,60|| align=right|4,325||MBA||13. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121600)||1999 VZ135|| align=right|15,2|| align=right|2,895|| align=right|0,193|| align=right|3,83|| align=right|4,926||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121601)||1999 VP136|| align=right|14,3|| align=right|3,364|| align=right|0,089|| align=right|17,59|| align=right|6,168||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121602)||1999 VU136|| align=right|14,8|| align=right|3,224|| align=right|0,111|| align=right|4,21|| align=right|5,788||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121603)||1999 VV136|| align=right|15,2|| align=right|3,037|| align=right|0,200|| align=right|2,79|| align=right|5,292||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121604)||1999 VF137|| align=right|15,8|| align=right|2,977|| align=right|0,088|| align=right|1,80|| align=right|5,135||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121605)||1999 VF138|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,239|| align=right|17,34|| align=right|5,572||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121606)||1999 VG140|| align=right|15,9|| align=right|2,866|| align=right|0,071|| align=right|2,51|| align=right|4,851||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121607)||1999 VG142|| align=right|14,6|| align=right|3,210|| align=right|0,118|| align=right|0,28|| align=right|5,751||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121608)||1999 VL144|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,238|| align=right|4,48|| align=right|5,566||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121609)||1999 VV144|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,170|| align=right|16,40|| align=right|5,574||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121610)||1999 VW147|| align=right|15,0|| align=right|3,142|| align=right|0,110|| align=right|9,17|| align=right|5,569||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121611)||1999 VD149|| align=right|14,9|| align=right|3,039|| align=right|0,165|| align=right|2,37|| align=right|5,297||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121612)||1999 VD150|| align=right|15,6|| align=right|3,117|| align=right|0,267|| align=right|8,62|| align=right|5,503||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121613)||1999 VC151|| align=right|14,8|| align=right|2,993|| align=right|0,142|| align=right|11,37|| align=right|5,178||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121614)||1999 VA153|| align=right|15,4|| align=right|3,027|| align=right|0,246|| align=right|3,76|| align=right|5,265||MBA||11. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121615)||1999 VC154|| align=right|14,6|| align=right|3,056|| align=right|0,258|| align=right|10,51|| align=right|5,343||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121616)||1999 VA155|| align=right|16,0|| align=right|2,912|| align=right|0,206|| align=right|1,73|| align=right|4,969||MBA||13. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121617)||1999 VX157|| align=right|15,2|| align=right|2,973|| align=right|0,059|| align=right|3,20|| align=right|5,124||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121618)||1999 VL158|| align=right|15,9|| align=right|2,722|| align=right|0,105|| align=right|2,37|| align=right|4,490||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121619)||1999 VV163|| align=right|15,3|| align=right|3,087|| align=right|0,174|| align=right|5,60|| align=right|5,423||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121620)||1999 VB166|| align=right|14,9|| align=right|2,923|| align=right|0,116|| align=right|10,76|| align=right|4,996||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121621)||1999 VP167|| align=right|14,8|| align=right|3,170|| align=right|0,190|| align=right|4,61|| align=right|5,644||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121622)||1999 VT167|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,101|| align=right|12,04|| align=right|5,131||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121623)||1999 VH169|| align=right|15,3|| align=right|3,108|| align=right|0,121|| align=right|2,10|| align=right|5,480||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121624)||1999 VN173|| align=right|15,2|| align=right|3,120|| align=right|0,187|| align=right|16,36|| align=right|5,509||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121625)||1999 VW177|| align=right|14,8|| align=right|3,125|| align=right|0,204|| align=right|7,31|| align=right|5,523||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121626)||1999 VR178|| align=right|15,1|| align=right|2,843|| align=right|0,129|| align=right|16,18|| align=right|4,793||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121627)||1999 VO182|| align=right|15,3|| align=right|2,988|| align=right|0,074|| align=right|2,39|| align=right|5,164||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121628)||1999 VP183|| align=right|15,6|| align=right|2,921|| align=right|0,106|| align=right|0,98|| align=right|4,992||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121629)||1999 VZ183|| align=right|15,5|| align=right|3,055|| align=right|0,137|| align=right|2,17|| align=right|5,340||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121630)||1999 VD187|| align=right|16,3|| align=right|2,985|| align=right|0,258|| align=right|2,67|| align=right|5,156||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121631)||1999 VO196|| align=right|14,5|| align=right|3,101|| align=right|0,139|| align=right|12,85|| align=right|5,460||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121632)||1999 VS196|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,148|| align=right|12,51|| align=right|4,668||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121633)||1999 VO197|| align=right|14,8|| align=right|3,091|| align=right|0,192|| align=right|9,91|| align=right|5,433||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121634)||1999 VX199|| align=right|15,2|| align=right|3,123|| align=right|0,289|| align=right|17,41|| align=right|5,519||MBA||4. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121635)||1999 VQ200|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,237|| align=right|8,90|| align=right|5,591||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121636)||1999 VT208|| align=right|15,5|| align=right|3,106|| align=right|0,116|| align=right|1,02|| align=right|5,472||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121637)||1999 VR210|| align=right|14,9|| align=right|3,113|| align=right|0,136|| align=right|4,29|| align=right|5,492||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(121638)||1999 VK216|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,199|| align=right|15,19|| align=right|5,499||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121639)||1999 VT217|| align=right|15,2|| align=right|3,212|| align=right|0,162|| align=right|2,23|| align=right|5,757||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121640)||1999 VK221|| align=right|15,1|| align=right|3,018|| align=right|0,086|| align=right|10,19|| align=right|5,243||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121641)||1999 VF225|| align=right|14,8|| align=right|3,070|| align=right|0,236|| align=right|13,27|| align=right|5,378||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121642)||1999 VJ227|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,188|| align=right|25,80|| align=right|5,588||MBA||1. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121643)||1999 WN1|| align=right|14,4|| align=right|3,000|| align=right|0,033|| align=right|9,80|| align=right|5,195||MBA||28. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(121644)||1999 WN6|| align=right|14,7|| align=right|3,059|| align=right|0,141|| align=right|7,17|| align=right|5,348||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(121645)||1999 WQ7|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,170|| align=right|1,92|| align=right|5,583||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(121646)||1999 WZ7|| align=right|13,5|| align=right|3,130|| align=right|0,160|| align=right|17,21|| align=right|5,538||MBA||27. listopadu 1999||Monte Agliale||M. Ziboli
|-
|(121647)||1999 WF10|| align=right|15,6|| align=right|2,803|| align=right|0,016|| align=right|8,05|| align=right|4,693||MBA||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121648)||1999 WF11|| align=right|16,1|| align=right|2,940|| align=right|0,116|| align=right|1,74|| align=right|5,041||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121649)||1999 WK17|| align=right|15,9|| align=right|2,764|| align=right|0,127|| align=right|2,57|| align=right|4,594||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121650)||1999 WR18|| align=right|16,1|| align=right|3,106|| align=right|0,184|| align=right|1,15|| align=right|5,472||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121651)||1999 WY18|| align=right|14,9|| align=right|3,082|| align=right|0,141|| align=right|4,59|| align=right|5,411||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121652)||1999 WE19|| align=right|16,4|| align=right|2,865|| align=right|0,061|| align=right|2,63|| align=right|4,849||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121653)||1999 XV|| align=right|15,8|| align=right|1,951|| align=right|0,102|| align=right|23,30|| align=right|2,724||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121654)||1999 XY2|| align=right|14,7|| align=right|3,207|| align=right|0,110|| align=right|6,45|| align=right|5,743||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121655)||1999 XY4|| align=right|15,5|| align=right|3,174|| align=right|0,239|| align=right|1,60|| align=right|5,654||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121656)||1999 XM5|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,172|| align=right|16,99|| align=right|5,315||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121657)||1999 XL6|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,211|| align=right|2,62|| align=right|5,488||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121658)||1999 XU8|| align=right|16,0|| align=right|1,975|| align=right|0,121|| align=right|24,01|| align=right|2,776||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121659)||1999 XX10|| align=right|14,6|| align=right|3,153|| align=right|0,247|| align=right|15,70|| align=right|5,598||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121660)||1999 XW19|| align=right|16,1|| align=right|1,967|| align=right|0,083|| align=right|21,27|| align=right|2,759||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121661)||1999 XQ21|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,295|| align=right|16,75|| align=right|5,457||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121662)||1999 XP26|| align=right|15,5|| align=right|2,855|| align=right|0,169|| align=right|1,62|| align=right|4,824||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121663)||1999 XC31|| align=right|15,4|| align=right|3,051|| align=right|0,168|| align=right|6,32|| align=right|5,329||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121664)||1999 XG38|| align=right|14,1|| align=right|3,190|| align=right|0,130|| align=right|12,06|| align=right|5,695||MBA||3. prosince 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(121665)||1999 XR38|| align=right|14,4|| align=right|3,092|| align=right|0,301|| align=right|13,73|| align=right|5,437||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121666)||1999 XM40|| align=right|15,4|| align=right|3,092|| align=right|0,145|| align=right|4,46|| align=right|5,436||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121667)||1999 XQ40|| align=right|15,6|| align=right|2,743|| align=right|0,274|| align=right|2,45|| align=right|4,543||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121668)||1999 XN45|| align=right|15,2|| align=right|3,062|| align=right|0,149|| align=right|4,35|| align=right|5,358||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121669)||1999 XD46|| align=right|15,9|| align=right|2,903|| align=right|0,097|| align=right|2,52|| align=right|4,945||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121670)||1999 XU46|| align=right|14,8|| align=right|2,913|| align=right|0,059|| align=right|1,80|| align=right|4,971||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121671)||1999 XG47|| align=right|15,4|| align=right|3,024|| align=right|0,172|| align=right|2,18|| align=right|5,258||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121672)||1999 XM47|| align=right|15,6|| align=right|2,981|| align=right|0,110|| align=right|1,46|| align=right|5,147||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121673)||1999 XF51|| align=right|14,8|| align=right|3,181|| align=right|0,152|| align=right|1,93|| align=right|5,673||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121674)||1999 XQ52|| align=right|14,8|| align=right|3,101|| align=right|0,089|| align=right|12,63|| align=right|5,461||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121675)||1999 XS52|| align=right|15,1|| align=right|3,220|| align=right|0,311|| align=right|3,49|| align=right|5,776||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121676)||1999 XM54|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,041|| align=right|10,57|| align=right|5,346||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121677)||1999 XN55|| align=right|15,2|| align=right|3,154|| align=right|0,115|| align=right|2,90|| align=right|5,599||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121678)||1999 XJ56|| align=right|15,3|| align=right|3,034|| align=right|0,135|| align=right|1,21|| align=right|5,283||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121679)||1999 XY56|| align=right|16,7|| align=right|2,122|| align=right|0,128|| align=right|2,00|| align=right|3,090||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121680)||1999 XJ57|| align=right|15,8|| align=right|3,097|| align=right|0,204|| align=right|2,38|| align=right|5,448||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121681)||1999 XO58|| align=right|14,5|| align=right|3,231|| align=right|0,108|| align=right|14,33|| align=right|5,806||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121682)||1999 XH59|| align=right|14,1|| align=right|3,184|| align=right|0,074|| align=right|13,62|| align=right|5,679||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121683)||1999 XF60|| align=right|15,7|| align=right|3,078|| align=right|0,173|| align=right|3,05|| align=right|5,398||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121684)||1999 XH60|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,218|| align=right|9,76|| align=right|5,395||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121685)||1999 XL60|| align=right|14,6|| align=right|3,206|| align=right|0,109|| align=right|3,39|| align=right|5,739||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121686)||1999 XM61|| align=right|16,0|| align=right|3,103|| align=right|0,167|| align=right|2,07|| align=right|5,465||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121687)||1999 XT62|| align=right|15,2|| align=right|3,023|| align=right|0,064|| align=right|2,78|| align=right|5,254||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121688)||1999 XA63|| align=right|15,2|| align=right|3,060|| align=right|0,117|| align=right|9,03|| align=right|5,352||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121689)||1999 XB64|| align=right|14,6|| align=right|3,079|| align=right|0,079|| align=right|12,18|| align=right|5,402||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121690)||1999 XP64|| align=right|15,0|| align=right|3,155|| align=right|0,167|| align=right|12,34|| align=right|5,604||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121691)||1999 XY64|| align=right|15,3|| align=right|2,994|| align=right|0,220|| align=right|2,62|| align=right|5,180||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121692)||1999 XD65|| align=right|15,6|| align=right|3,062|| align=right|0,205|| align=right|2,67|| align=right|5,357||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121693)||1999 XF66|| align=right|14,9|| align=right|3,045|| align=right|0,236|| align=right|9,31|| align=right|5,312||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121694)||1999 XF67|| align=right|15,0|| align=right|3,202|| align=right|0,108|| align=right|2,19|| align=right|5,729||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121695)||1999 XP68|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,161|| align=right|10,93|| align=right|5,484||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121696)||1999 XD69|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,090|| align=right|6,15|| align=right|5,522||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121697)||1999 XD73|| align=right|14,3|| align=right|3,183|| align=right|0,120|| align=right|5,72|| align=right|5,677||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121698)||1999 XM73|| align=right|14,8|| align=right|3,100|| align=right|0,079|| align=right|8,52|| align=right|5,458||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121699)||1999 XS76|| align=right|15,4|| align=right|2,980|| align=right|0,324|| align=right|1,22|| align=right|5,142||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121700)||1999 XX77|| align=right|14,8|| align=right|3,010|| align=right|0,069|| align=right|11,60|| align=right|5,222||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121701)||1999 XR78|| align=right|14,9|| align=right|3,166|| align=right|0,125|| align=right|3,74|| align=right|5,633||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121702)||1999 XU80|| align=right|14,9|| align=right|2,915|| align=right|0,072|| align=right|3,21|| align=right|4,976||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121703)||1999 XZ83|| align=right|14,6|| align=right|3,061|| align=right|0,210|| align=right|15,62|| align=right|5,354||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121704)||1999 XW88|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,133|| align=right|4,29|| align=right|5,667||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121705)||1999 XY90|| align=right|14,6|| align=right|3,133|| align=right|0,275|| align=right|6,82|| align=right|5,546||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121706)||1999 XE95|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,164|| align=right|11,27|| align=right|5,571||MBA||9. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121707)||1999 XY99|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,248|| align=right|19,73|| align=right|5,490||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121708)||1999 XT100|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,266|| align=right|23,73|| align=right|5,680||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121709)||1999 XJ106|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,048|| align=right|11,42|| align=right|5,373||MBA||11. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121710)||1999 XB112|| align=right|14,7|| align=right|3,149|| align=right|0,216|| align=right|11,82|| align=right|5,587||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121711)||1999 XW112|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,275|| align=right|24,62|| align=right|5,578||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121712)||1999 XS113|| align=right|13,2|| align=right|3,151|| align=right|0,179|| align=right|16,49|| align=right|5,592||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121713)||1999 XT113|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,160|| align=right|17,27|| align=right|5,637||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121714)||1999 XZ115|| align=right|14,4|| align=right|3,103|| align=right|0,156|| align=right|9,40|| align=right|5,464||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121715)||1999 XC120|| align=right|15,4|| align=right|3,151|| align=right|0,168|| align=right|3,67|| align=right|5,591||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121716)||1999 XL122|| align=right|14,2|| align=right|3,178|| align=right|0,176|| align=right|15,82|| align=right|5,664||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121717)||1999 XA123|| align=right|14,8|| align=right|3,041|| align=right|0,141|| align=right|9,98|| align=right|5,303||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121718)||1999 XE125|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,071|| align=right|16,24|| align=right|5,349||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121719)||1999 XW126|| align=right|15,2|| align=right|3,128|| align=right|0,173|| align=right|12,88|| align=right|5,531||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121720)||1999 XF131|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,126|| align=right|8,92|| align=right|5,141||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121721)||1999 XY131|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,124|| align=right|9,82|| align=right|5,513||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121722)||1999 XZ137|| align=right|15,2|| align=right|3,012|| align=right|0,122|| align=right|5,34|| align=right|5,228||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121723)||1999 XL139|| align=right|15,3|| align=right|3,180|| align=right|0,142|| align=right|5,82|| align=right|5,670||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121724)||1999 XG141|| align=right|15,0|| align=right|3,151|| align=right|0,104|| align=right|4,08|| align=right|5,591||MBA||3. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121725)||1999 XX143|| align=right|8,6|| align=right|17,96|| align=right|0,462|| align=right|6,78|| align=right|76,1||CNT||13. prosince 1999||Mt. Hopkins||C. W. Hergenrother
|-
|(121726)||1999 XU148|| align=right|16,0|| align=right|2,771|| align=right|0,098|| align=right|3,06|| align=right|4,613||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121727)||1999 XQ155|| align=right|15,1|| align=right|2,808|| align=right|0,036|| align=right|3,46|| align=right|4,704||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121728)||1999 XV160|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,195|| align=right|9,35|| align=right|5,450||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121729)||1999 XV165|| align=right|14,6|| align=right|3,122|| align=right|0,160|| align=right|18,72|| align=right|5,517||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121730)||1999 XM170|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,210|| align=right|3,23|| align=right|4,178||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121731)||1999 XU170|| align=right|14,6|| align=right|3,181|| align=right|0,268|| align=right|14,37|| align=right|5,674||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121732)||1999 XB171|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,229|| align=right|9,51|| align=right|5,645||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121733)||1999 XR172|| align=right|13,9|| align=right|3,220|| align=right|0,118|| align=right|16,99|| align=right|5,777||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121734)||1999 XF178|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,155|| align=right|16,24|| align=right|5,561||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121735)||1999 XD185|| align=right|14,5|| align=right|3,110|| align=right|0,198|| align=right|12,03|| align=right|5,484||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121736)||1999 XR186|| align=right|13,8|| align=right|3,205|| align=right|0,095|| align=right|17,58|| align=right|5,737||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121737)||1999 XY190|| align=right|14,5|| align=right|3,167|| align=right|0,223|| align=right|9,45|| align=right|5,636||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121738)||1999 XF191|| align=right|14,4|| align=right|3,203|| align=right|0,154|| align=right|14,03|| align=right|5,732||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121739)||1999 XT191|| align=right|15,2|| align=right|3,151|| align=right|0,194|| align=right|10,45|| align=right|5,592||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121740)||1999 XU196|| align=right|14,8|| align=right|3,020|| align=right|0,155|| align=right|5,24|| align=right|5,247||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121741)||1999 XT198|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,176|| align=right|6,90|| align=right|5,357||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121742)||1999 XX203|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,226|| align=right|15,26|| align=right|5,436||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121743)||1999 XH205|| align=right|14,3|| align=right|3,075|| align=right|0,182|| align=right|11,27|| align=right|5,391||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121744)||1999 XV205|| align=right|14,0|| align=right|3,216|| align=right|0,166|| align=right|34,19|| align=right|5,766||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121745)||1999 XN207|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,284|| align=right|23,76|| align=right|3,402||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121746)||1999 XV207|| align=right|13,7|| align=right|3,444|| align=right|0,148|| align=right|9,27|| align=right|6,392||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121747)||1999 XY210|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,123|| align=right|11,11|| align=right|5,572||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121748)||1999 XA212|| align=right|14,7|| align=right|3,126|| align=right|0,247|| align=right|15,03|| align=right|5,526||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121749)||1999 XU217|| align=right|15,1|| align=right|3,076|| align=right|0,136|| align=right|4,62|| align=right|5,395||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121750)||1999 XE222|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,066|| align=right|15,38|| align=right|5,428||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CNT – skupina kentaurů,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek